Vertemati – azienda italiana di motociclette
 Adriano Vertemati – allenatore di pallacanestro italiano
 Luigi Vertemati – politico e saggista italiano